Оттакринг:
 Оттакринг  — 16-й район Відня
 «Оттакринг» — станція метро у Відні
 Відень-Оттакринг — вокзал у Відні